Сен-Панталео́н-де-Лапло́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Ліможа, 35 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Панталеон-де-Лапло на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Панталеон-де-Лапло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез